Koroibos ist der Name folgender Personen:

 Koroibos (Architekt), griechischer Architekt
 Koroibos (Heros), Heros in der Stadt Megara
 Koroibos (Maler), griechischer Maler 
 Koroibos (Mythologie), Verlobter der Kassandra
 Koroibos (Olympiasieger), erster namentlich bekannter Olympiasieger 
 Koroibos (Töpfer), mythischer griechischer Töpfer

siehe auch

 Grabbezirk des Koroibos, Teil des Kerameikos in Athen